Летовник е село в Южна България. То се намира в община Момчилград, област Кърджали.

История 
Старото име на селото е Мирал Кьой.

Личности 
 Родени
 Алиш Саидов (р. 1938), писател

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Момчилград